Power Supply – ósmy album studyjny walijskiej grupy hardrockowej Budgie z 1980 roku. LP wydany przez wytwórnię Active Records/RCA w 1980. W 1993, nakładem Repertoire Records, ukazała się reedycja na CD. Oryginalny materiał został tam wzbogacony o cztery nagrania z minialbumu Budgie If Swallowed Do Not Induce Vomiting. Wszystkie utwory skomponowali Burke Shelley i John Thomas z wyjątkiem: „Hellbender” i „Wild Fire” skomponowanych z udziałem Steve’a Williamsa oraz „Lies of Jim” autorstwa B. Shelleya. Producentami byli: Budgie i Dave Charles.

Muzycy 
 Burke Shelley – gitara basowa, śpiew
 Steve Williams – perkusja
 John Thomas – gitara

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

 Dodatkowe nagrania na CD, wydanym w 1993 

 Dodatkowe nagrania na CD wydanym w 2012

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Bibliografia 
 Power Supply w discogs

Albumy Budgie
Albumy muzyczne wydane w roku 1980